Nositelů příjmení Hrzán nebo Herzan je více.

 Jiří Hrzán (1939–1980) – český herec
 Hrzánové z Harasova – český vladycký rod
 František de Paula Hrzán z Harasova – římskokatolický kardinál

přechýlená varianta
 Barbora Hrzánová (* 1964) – česká herečka

Související články 
 Herzán
 Hrzánský palác
 Palác Hrzánů z Harasova

Externí odkazy